Chiappa ima više značenja:
 Chiappa, Cuneo
 Chiappa, Genoa
 Chiappa, Imperia
 Chiappa, La Spezia